Puškinskie Gory – insediamento di tipo urbano della Russia, situato nell'oblast' di Pskov e capoluogo del rajon Puškinogorskij
 Puškinskij rajon – municipal'nij rajon dell'Oblast' di Mosca
 Puškinskij rajon – suddivisione amministrativa di San Pietroburgo

Pagine correlate 
 Puškin
 Puškino